Крен (от  — киль, подводная часть судна или от  — класть судно на бок) — поворот объекта (судна, самолёта, фундамента) вокруг его продольной оси (см. также продольная ось самолёта).

Один из трёх углов (крен, тангаж и рыскание), соответствующих трём углам Эйлера, которые задают ориентацию аппарата относительно нормальной системы координат. Крен, в классическом его понятии, не определён при тангаже, равном 90° и −90°. Угол крена (угол наклона) обозначается буквой γ (гамма). В отличие от самолётов, угол поворота ракеты вокруг продольной оси называется не креном, а углом вращения, и обозначается буквой φ (фи).
Вызывается работой элеронов — элементов механизации крыла.

Поворот судна вокруг продольной оси на 180 градусов называется «оверкиль» или, в просторечии, «вверх дном», «вверх тормашками».

Влияние крена на поведение яхты. 
Форма ватерлинии остается симметричной, пока крен отсутствует и яхта идет прямо.

Форма ватерлинии становится асимметричной при появлении крена. 

Способность судна противостоять крену и возвращаться в нормальное положение называется поперечной остойчивостью.

Судно находится в равновесии, когда собственный вес уравновешен  силой плавучести, в этом случае судно идет без крена.

С увеличением крена, способность яхты приводиться к ветру растет.

Для уменьшения крена нужно переместить экипаж на наветренный борт.

Языковые особенности 
В английском языке существует пять разных слов для обозначения крена:

самолеты:
 Roll — собственно крен
 Bank — угол Эйлера, соответствующий крену

корабли:
 List — статический крен, вызванный, например, неравномерностью распределения груза
 Heel — временный статический крен, вызванный, например, сильным боковым ветром
 Loll — угол установившегося крена у судна с отрицательной начальной остойчивостью

См. также

Ссылки 

Аэродинамика
Теория корабля
Авиационные термины
Кинематика твёрдого тела
Углы